Stora Granholmen kan syfta på:
 Stora Granholmen – en liten stugby utanför Norrfjärden, Piteå kommun
 Stora Granholmen, Kimitoön
 Stora Granholmen, Sjundeå

Se även
Lilla Granholmen
Granholmen